Saccardo ist der Familienname folgender Personen:

 Alessio Saccardo SJ (* 1940), italienischer Ordensgeistlicher, emeritierter Bischof von Ponta de Pedras
 Domenico Saccardo (1872–1952), italienischer Pilzkundler
 Francesco Saccardo (1869–1896), italienischer Flechtenkundler
 Pier Andrea Saccardo (1845–1920), italienischer Botaniker
 Pietro Saccardo (1830–1903), italienischer Architekt und Ingenieur